Plan de San Miguel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de San Miguel, delstaten Mexiko, Ixtapan de la Sal, 
 Plan de San Miguel, Guerrero, Copanatoyac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar